Classe River – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy costruiti all'inizio del novecento che hanno preso parte alla prima guerra mondiale  
 Classe River – classe di cacciatorpediniere canadesi che hanno preso parte alla seconda guerra mondiale
 Classe River – fregate costruite per varie marine alleate nel corso della seconda guerra mondiale alla quale hanno preso parte attiva; tra le unità della classe, la fregata HMCS Stormont in servizio nella Marina Canadese, venne acquistata nel dopoguerra dall'armatore greco Aristotele Onassis che la ribattezzò Christina in onore della propria figlia, facendola riallestire a yacht di lusso
 Classe River – cacciatorpediniere australiani della prima guerra mondiale
 Classe River – fregate australiane basate sulle fregate britanniche Type 12
 Classe River – cacciamine della Royal Navy entrati in servizio negli anni ottanta
 Classe River – pattugliatori attualmente in servizio nella Royal Navy
 Classe River – nome con cui è anche conosciuta la classe Thames di sommergibili della Royal Navy della seconda guerra mondiale